Michael Burkert ist der Name folgender Personen:

* Michael Burkert (Politiker) (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Burkert (Rechtsextremist) (* 1977), deutscher Rextsextremist (NPD)